«Умикадзэ» — японский эскадренный миноносец времён Второй Мировой войны.
 «Умикадзэ» — тип эскадренных миноносцев Императорского флота Японии.